Judenteich steht für:

 Judenteich (Darmstadt)
 Jüdenteich (Dresden), auch Judenteich, früherer Teich in der Dresdner Seevorstadt
 Judenteich (Goslar), ein Abschnitt des äußeren Stadtgrabens mit zwei Teichen
 Judenteich (Hannover)
 Judenteich (Harzgerode)